Lista portów lotniczych w Korei Północnej, ułożona alfabetycznie według lokalizacji.

Przypisy

Bibliografia 
 world airport codes
 Aircraft Charter World: Airports in North Korea

 
Korea Północna